Città della Costa Rica

Altri progetti